Ноуи:

 Ноуи ап Гуриад — король Гвента (955—970).
 Ноуи (король Брихейниога)
 Ноуи Старый — король Диведа